Ider, mongol folyó
Ider, alabamai város